Бежица может означать:

 Бежица — бывший город на территории современной Брянской области России.
 Бежица — река в Белоруссии.
 «Бежица» — советский и российский футбольный клуб из Брянска.